Sweet Country – film del 1987 diretto da Mihalis Kakogiannis
Sweet Country – film del 2017 diretto da Warwick Thornton